Arthur Lapworth – chimico scozzese
 Charles Lapworth – geologo britannico
 Charles Lapworth – giornalista, attivista e sceneggiatore britannico
Lapworth – parracchia civile del Regno Unito